Гори́ция (, , , словен. Goriška pokrajina) — упразднённая провинция в составе области Фриули-Венеция-Джулия в Италии. Существовала до 30 сентября 2017 года. Центром провинции был город Гориция.

География 
Провинция находилась на юго-востоке области и имела площадь 466 км². Она имела береговую линию протяжённостью 47,6 км.

Население 
Численность населения провинции составляла 139 346 человек (2017 год). Около 11% населения провинции являлись этническими словенцами, большинство из них проживало в столице провинции. В 9 коммунах провинции законодательство защищает этнических словенцев как языковое меньшинство; в трёх коммунах (Добердо-дель-Лаго, Савонья-д’Изонцо и Сан-Флориано-дель-Коллио) этнические словенцы составляют большинство.

Коммуны 
Всего в провинцию входили 25 коммун:
 Виллессе
 Гориция
 Градиска-д’Изонцо
 Градо
 Добердо-дель-Лаго
 Доленья-дель-Коллио
 Каприва-дель-Фриули
 Кормонс
 Мариано-дель-Фриули
 Медеа
 Монфальконе
 Мораро
 Мосса
 Романс-д’Изонцо
 Ронки-деи-Леджонари
 Савонья-д’Изонцо
 Саградо
 Сан-Канциан-д’Изонцо
 Сан-Лоренцо-Изонтино
 Сан-Пьер-д’Изонцо
 Сан-Флориано-дель-Коллио
 Старанцано
 Турриако
 Фарра-д’Изонцо
 Фольяно-Редипулья

История 

Новое региональное законодательство области Фриули-Венеция-Джулия отменило промежуточный уровень провинций. 28 ноября 2016 года состоялся последний провинциальный совет; формально провинция Гориция была ликвидирована 1 января 2017 года и окончательно аннулирована 30 сентября 2017 года. Функции провинции были поделены между областью, коммунами и новосозданными межкоммунальными территориальными союзами (), которые однако не совпадают по границам с упразднённой провинцией. Вместо провинции были созданы два межкоммунальных территориальных союза: Карзо-Изонцо-Адриатико () из 10 коммун и Коллио и Альто-Изонцо () из 15 коммун.

Примечания

Ссылки 

 Official website 
 ...провинция Гориция, со столицей в одноимённом городе.  

Упразднённые провинции Италии
Исчезли в 2017 году